Вильянуэ́ва () букв. «новое селение» — широко распространённый в испаноязычных странах топоним и происходящая от него фамилия.

Топоним 
 Вильянуэва — город и муниципалитет в Колумбии, на территории департамента Боливар.
 Вильянуэва — город и муниципалитет в Колумбии, на территории департамента Гуахира.
 Вильянуэва — город и муниципалитет в Колумбии, на территории департамента Сантандер.
 Вильянуэва — муниципалитет в Мексике.
 Вильянуэва — муниципалитет в Мексике, входит в штат Сакатекас.
 Вильянуэва-де-Асоаге — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. 
 Вильянуэва-де-Гомес — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Вильянуэва-де-Гумьель — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Вильянуэва-де-ла-Фуэнте — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сьюдад-Реаль, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. 
 Вильянуэва-де-лас-Торрес — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия.

Известные носители фамилии 
 Вильянуэва, Армандо (1915—2013) — премьер-министр Перу (1988—1989).
‎Вильянуэва, Аристидес (1825—1900) — аргентинский политик и предприниматель, губернатор провинции Мендоса (1870—1873).
Вильянуэва, Артуро (1896—1980) — мексиканский спортивный стрелок.
 Вильянуэва, Бенигно Бенхамин (1815—?) — аргентинский, мексиканский, испанский, османский и российский военный. 
 Вильянуэва, Висенте (род. 1970) — испанский режиссёр и писатель, создатель короткометражных фильмов.
 Вильянуэва, Иоаким Лоренсо (1757—1837) — испанский священник, политик, писатель и историк.
 Вильянуэва, Карлос (род. 1986) — чилийский футболист.
 Вильянуэва, Карлос Алехандро (1908—1944) — перуанский футболист.
 Вильянуэва, Карлос Альберто (род. 1999) — чилийский футболист.
 Вильянуэва, Карлос Рауль (1900—1975) — венесуэльский архитектор и градостроитель.
 Вильянуэва, Кристиан (род. 1991) — мексиканский бейсболист.
 Вильянуэва, Микель (род. 1993) — венесуэльский футболист.
 Вильянуэва, Дарио (род.1950) — испанский литературный критик, теоретик литературы.
 Вильянуэва, Сесар (род. 1946) — премьер-министр Перу (2013—2014 и 2018—2019 годах).
 Вильянуэва, Хосе (1913—1983) — филиппинский боксёр, отец Энтони Вильянуэвы.
 Вильянуэва, Хосе Антонио (род. 1985) — испанский футболист.
 Вильянуэва, Хосе Луис (род. 1981) — чилийский футболист.
 Вильянуэва, Хуан де (1739—1811) — испанский архитектор.
 Вильянуэва, Чарли (род. 1984) — американский баскетболист.
 Вильянуэва, Энтони (1945—2014) — филиппинский боксёр, олимпийский вице-чемпион, сын Хосе Вильянуэвы.